Каргабазар () — село в Деделинской административно-территориальной единице Физулинского района Азербайджана. Расположено село в 8 км к югу от города Физули, у подножья горы Иланлыдаг (559,7 м), на высоте 460 метров.

Топонимика 
Существует несколько версий происхождения названия села. По одной версии, село было основано выходцами из расположенного в средние века на территории восточной Турции села Каргабазар. По другой версии ойконим происходит от тюркских слов карга (вулканический камень) и базар (место, где много всего).

Существует также версия, что топоним происходит от слов карга ( — ворона) и базар (множество), так как в Азербайджане существует много объектов, связанных с названием данной птицы. К примеру, скала Каргабазар на территории Карадагского района связано с тем, что здесь наблюдали большие стаи ворон. Помимо этого, на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Товузского районов существуют скалы Карга, в селе Меликумуд Зердабского района — степь Каргалы.

История 
В годы Российской империи село Каргабазар входило в состав Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии. В селе действовала двуклассная русско-татарская (русско-азербайджанская) школа, дававшая начальное образование.

В советские годы село входило в состав Деделинского сельсовета Физулинского района Азербайджанской ССР. В селе были расположены средняя школа, клуб, библиотека, больница, отдел связи, телефонный автомат, а также животноводческий комплекс близ села. В результате Карабахской войны в августе 1993 года перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

20 октября 2020 года в видеообращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия освободила село Каргабазар Физулинского района.

Население 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлечённых из посемейных списков 1886 года» в селе Каргабазар одноимённого сельского округа Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии было 56 дымов и проживал 361 азербайджанец (указаны как «татары»), которые были суннитами по вероисповеданию, из них 7 человек были беками, остальные — крестьянами.

По данным «Кавказского календаря» на 1912 год в селе Каргабазар Карягинского уезда проживало 610 человек, в основном азербайджанцев, указанных в календаре как «татары».

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года, селение Каргабазар одноимённого сельского общества Карягинского уезда Азербайджанской ССР населяли 760 человек (178 хозяйств), преобладающая национальность — тюрки-азербайджанцы.

В 1977 году в селе проживало 823 человека. Население села занималось животноводством и возделыванием пшеницы.

Достопримечательности 
 Кувшинные погребения II века до н. э. — II века н. э.;
 Караван-сарай, построенный в 1681 году;
 Мечеть Гияс ад-Дина, построенная в 1682 году;
 Развалины хаммама;
 Тюрбе XVIII века;

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Qargabazar, Azerbaijan Page

Покинутые населённые пункты
Каргабазар